pastu nyelv
 pastu nép